

Astronomia 
 Lovell – cratere lunare
 Telescopio Lovell – il maggiore radiotelescopio dell'osservatorio Jodrell Bank, in Inghilterra

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Lovell – ghiacciaio al largo della Terra di Palmer
 Stati Uniti d'America
 Lovell – città della Contea di Penobscot, Maine
 Lovell – città della Contea di Big Horn, Wyoming

Persone 
 Bernard Lovell (1913-2012) – astronomo e fisico inglese
 Francis Lovell (1454–dopo il 1488) – nobile e militare inglese
 Guillermo Lovell (1918-1967) – pugile argentino
 Jim Lovell (1928) – astronauta statunitense
 Santiago Lovell (1912-1966) – pugile argentino
 Titus Lovell Ivory (1977) – ex cestista statunitense
 Vella Lovell (1985) – attrice statunitense

Altro 
 Minster Lovell Hall – casa di campagna inglese
 Teorema di Frisch-Waugh-Lovell – teorema dell'econometria

Pagine correlate 
 Lowell